Galavision peut faire référence à :
Galavisión, est une chaîne de télévision mexicaine.
Galavisión, est une chaîne de télévision américaine.